Тихоокеанско-Азиатская федерация кёрлинга () — структура, представляющая Всемирную федерацию кёрлинга (WCF) и управляющая кёрлингом в странах Азии, Австралии и Океании, а также Африки. Объединяет 14 национальных ассоциаций (на 2019 год).

Официальные соревнования 
В рамках своей деятельности Тихоокеанско-Азиатская федерация кёрлинга отвечает за проведение следующих турниров:

 Турниры по кёрлингу в рамках зимних Азиатских игр — проводились в 2003, 2007 и 2017 годах 
 Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты среди национальных сборных команд — ежегодно (с 1991)
 Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты среди молодёжных сборных команд — ежегодно (с 2005)

Члены PACF

Текущий рейтинг сборных PACF

Примечания

Ссылки 
 Тихоокеанско-Азиатская федерация кёрлинга — Страница на сайте Тихоокеанско-Азиатского чемпионата по кёрлингу 2012 (веб-архив, 5 июля 2016)
 Национальные кёрлинг-ассоциации и федерации — Результаты и статистика — Всемирная федерация кёрлинга

Кёрлинг